«Убойное Рождество Гарольда и Кумара» () — американская комедия 2011 года режиссёра Тодда Штрауса-Шульсона. Продолжение фильма 2004 года «Гарольд и Кумар уходят в отрыв» и фильма 2008 года «Гарольд и Кумар 2: Побег из Гуантанамо». Фильм вышел на экраны 4 ноября 2011 года и является первой частью серии, показанной в 3D.

Сюжет 
Прошло шесть лет после приключения в проливе Гуантанамо. Как-то к Кумару по ошибке приходит посылка, адресованная Гарольду, и он отправляется к нему, чтобы лично вручить её Гарольду. Приехав к нему, Кумар умудряется спалить дотла призовую рождественскую ель тестя Гарольда. И теперь друзьям нужно найти новую ёлку в самый канун Рождества.

В ролях 

 Джон Чо и Кэл Пенн для рекламы фильма ездили по разным студенческим городкам, выбранным путём голосования, в каждом из которых останавливались, чтобы повеселиться.
 Фильм получил 72 % положительных отзывов от 97 критиков на Rotten Tomatoes. Рейтинг фильма в среднем составил 6,2 из 10.

Сборы 
Бюджет фильма составил $19 млн. Сборы в США составили $28 335 280.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
  

Молодёжные комедии
Кинокомедии 2011 года
Кинокомедии США
Приключенческие фильмы США
Фильмы США в 3D
Фильмы 2011 года в 3D
Фильмы-триквелы
Бадди-муви США
Фильмы о расизме
Рождественские фильмы США
Фильмы Warner Bros.
Фильмы New Line Cinema
Фильмы на английском языке
Фильмы с совмещением живых актёров и анимации
Фильмы США 2011 года